Handling anvendes normalt i flere betydninger:
 Handling (virke) – som betegnelse på noget, som man foretager sig.
 Handling (episk) – Begivenhedernes gang i en fortælling, et skuespil, en film osv.
 Handling (luftfart) – servicering af fly ved gate i lufthavn.
 Handling (udtalt med hårdt d) er et udtryk lånt fra engelsk som dækker over begreberne håndtering, arbejdsgang, papirgang eller sagsbehandling.

Se også 
 Akt – udtryk for en handling.